Cieki w Polsce
 Łęgówka – potok, dopływ Łubinki
 Łęgówka – potok, dopływ Wisły

Przypisy